Aleksander Benedykt Gębski (1845–1930) – podporucznik, weteran powstania styczniowego.
 Józef Gębski (ur. 1939) – polski scenarzysta i reżyser filmowy.